Il singolare del torneo di tennis Wrexham Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lars Burgsmüller che ha battuto in finale Ivo Heuberger 6-2, 65-7, 6-4.

Teste di serie 

 Lars Burgsmüller (Campione)
 Michael Kohlmann (secondo turno)
 Ivo Heuberger (finale)
 Alexander Peya (semifinali)

 Todd Larkham (secondo turno)
 Ladislav Švarc (primo turno)
 Tuomas Ketola (secondo turno)
 Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wrexham Challenger 2002